Galerie nationale peut faire référence à plusieurs musées ou galeries d'art :

Italie 
 La Galerie nationale d'art ancien, à Rome ;
 La Galerie nationale d'art moderne et contemporain, à Rome ;
 La Galerie nationale des Marches à Urbino ;
 La Galerie nationale de l'Ombrie, à Pérouse ;
 La Galerie nationale de Parme, à Parme.

Autres pays 
 La Galerie nationale, nom français du National Gallery à Londres, Royaume-Uni ;
 La Galerie nationale d'Arménie, à Erevan ;
 La Galerie nationale d'art, à Washington, États-Unis ;
 La Galerie nationale d'art moderne, à Munich, Allemagne ;
 La Galerie nationale d'Australie, à Canberra ;
 La Galerie nationale d'Australie-Méridionale, à Adelaïde, Australie ;
 La Galerie nationale des beaux-arts, à Sofia, Bulgarie ;
 La Galerie nationale du Canada (traduction littérale de National Gallery of Canada) ;
 La Galerie nationale d'Écosse, à Édimbourg, Royaume-Uni ;
 La Galerie nationale de Finlande, à Helsinki ;
 La Galerie nationale hongroise, à Budapest ;
 La Galerie nationale d'Irlande, à Dublin ;
 La Galerie nationale du jeu de paume, à Paris, France ;
 La Galerie nationale de Macédoine, à Skopje ;
 La Galerie nationale d'Oslo, Norvège ;
 La Galerie nationale de Prague, République tchèque ;
 La Galerie nationale de Slovénie, à Ljubljana ;
 La Galerie nationale du Victoria, à Melbourne, Australie.

Voir aussi